Sibiu Cycling Tour 2018 er den 8. udgave af det rumænske landevejscykelløb i distriktet Sibiu. Løbet foregår i perioden 5. til 8. juli 2018. Løbet er en del af UCI Europe Tour 2018 og er i kategorien 2.1.

Ryttere og hold

Etaperne

Prolog

1. etape

2. etape 
2. etape blev aflyst på grund af dårligt vejr.

3a. etape

3b. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Eksterne henvisninger 
 
 

Cykelløb i Rumænien
UCI Europe Tour 2018